Клюковский сельский Совет — упразднённый сельский Совет на территории Оршанского района Витебской области Республики Беларусь.

География 
Озёра: Переволочно и др.

Состав 
Клюковский сельсовет включает 13 населённых пунктов:

 Девино — деревня.
 Замосточье — деревня.
 Иваньково — деревня.
 Клюковка — деревня.
 Лисовские — деревня.
 Орешки — деревня.
 Ромальдово — деревня.
 Сармацк — деревня.
 Симохи — деревня.
 Слобода — деревня.
 Софиевка — деревня.
 Старина — деревня.
 Чернявские — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Оршанский райисполком 

Упразднённые сельсоветы Оршанского района (Витебская область)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании